

Лауреаты в области литературы и искусства 

За мемориальный комплекс «Памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» на Поклонной горе в Москве
 Лужков, Юрий Михайлович,
 Корнеев, Евгений Алексеевич,
 Котляр, Леонид Касьянович,
 Мороз, Василий Васильевич,
 Остроумов, Борис Валентинович,
 Полянский, Анатолий Трофимович (посмертно),
 Свирский, Семен Исаевич,
 Церетели, Зураб Константинович.

В области литературы 
За роман «Прокляты и убиты» (книги первая и вторая)
 Астафьев, Виктор Петрович, прозаик.

За сборник стихотворений «На сумрачной звезде»
 Кушнер, Александр Семёнович, поэт.

За сборник стихотворений «Защищая свою крутизну»
 Поженян, Григорий Михайлович, поэт.

В области архитектуры 
За реставрацию, реконструкцию и новое строительство Государственной Третьяковской галереи
 Виноградский, Игорь Михайлович (посмертно), руководитель авторского коллектива.
 Астафьев, Геннадий Владимирович, архитектор.
 Бернштейн, Александр Абельевич, архитектор.
 Дзержкович, Андрей Андреевич, архитектор.
 Климов, Борис Александрович, архитектор.
 Сарафанова, Наталия Георгиевна, архитектор.
 Королев, Юрий Константинович (посмертно), художник.

За реставрацию и реконструкцию здания Эрмитажного театра с созданием мемориальной экспозиции «Зимний дворец Петра I»
 Лукин, Валерий Павлович, руководитель авторского коллектива.
 Бурковская, Ирэна Владимировна, архитектор.
 Галочкин, Валерий Константинович, архитектор.
 Ефимов, Владимир Владимирович, архитектор.
 Любавская, Наталия Константиновна, архитектор.
 Михайлов, Григорий Владимирович, архитектор.

За здание Международного московского банка на Пречистенской набережной в Москве
 Скокан, Александр Андреевич, руководитель авторского коллектива.
 Баишев, Раис Суфиянович, архитектор.
 Аки, Давидссон, архитектор.
 Каняшин, Валерий Константинович, архитектор.
 Юхани, Палласмаа, архитектор.

В области дизайна 
За коллекции одежды «Воспоминание о будущем» и «Пробуждение»
 Зайцев, Вячеслав Михайлович, дизайнер-модельер.

За серию плакатов социальной и политической направленности, коллекцию авторских фирменных знаков, дизайн-оформление журнала «Грэйтис»
 Чайка, Владимир Борисович, художник-дизайнер.

В области изобразительного искусства 

За серии произведений в фарфоре и майолике, созданных в 1990—1995 годах
 Бидак, Наталья Трофимовна, художник Гжели.
 Бидак, Владимир Степанович, художник Гжели.
 Денисов, Геннадий Васильевич, художник Гжели.
 Петлина, Юлия Ивановна, художник Гжели.

За серию живописных произведений, представленных на персональной выставке в Российской академии художеств в 1995 году
 Иванов, Виктор Иванович, художник.

За серию пластин «Евангелие в красках Палеха» и серию досок «Житие Александра Невского», выполненных в технике палехской лаковой миниатюры
 Кукулиев, Борис Николаевич, руководитель авторского коллектива,
 Адеянов, Сергей Яковлевич, художник Палеха,
 Бушков, Владимир Авенирович, художник Палеха,
 Кукулиева, Калерия Васильевна, художник Палеха,
 Кукулиев, Николай Борисович, художник Палеха,
 Макашов, Василий Семенович, художник Палеха.

За художественное оформление спектаклей Московского Художественного академического театра имени А. П. Чехова, созданных в 1991—1994 годах
 Мессерер, Борис Асафович, художник театра.

За серию скульптурных произведений из бронзы
 Неизвестный, Эрнст Иосифович, скульптор.

За декоративные произведения из цветного стекла
 Шушканов, Дмитрий Николаевич, художник-прикладник,
 Шушканова, Людмила Николаевна, художник-прикладник.

В области кино и телевидения 

За художественный фильм «Утомлённые солнцем»
 Михалков, Никита Сергеевич, режиссёр-постановщик, автор сценария, исполнитель главной роли.
 Ибрагимбеков, Рустам Мамед Ибрагимович, автор сценария.
 Калюта, Вилен Александрович, оператор-постановщик.
 Аронин, Владимир Сахнович, художник-постановщик.
 Самулекин, Александр Дмитриевич, художник-постановщик.
 Артемьев, Эдуард Николаевич, композитор.
 Меньшиков, Олег Евгеньевич, исполнитель главной роли.
 Верещагин, Леонид Эмильевич, продюсер.

За воплощение гуманистических идеалов в художественных фильмах последних лет
 Тодоровский, Пётр Ефимович, режиссёр-постановщик.

За цикл телевизионных передач «Чтобы помнили»
 Филатов, Леонид Алексеевич, автор и ведущий телевизионной программы.

В области музыкального и хореографического искусства 

За главные партии в балетных спектаклях Государственного академического Большого театра России «Баядерка», «Корсар», «Жизель», «Спартак», «Сильфида», «Дон Кихот», «Легенда о любви»
 Грачёва, Надежда Александровна, балерина.

За концертные программы Государственного академического русского народного оркестра имени Н. П. Осипова 1990—1995 годов
 Калинин, Николай Николаевич, дирижер.

За постановку оперных спектаклей последних лет в Саратовском академическом театре оперы и балета, музыкальное руководство всероссийскими фестивалями оперного искусства имени Л. В. Собинова 1986—1995 годов в г. Саратове
 Кочнев, Юрий Леонидович, дирижер.

За концертные программы Государственного академического ансамбля народного танца 1991—1995 годов
 Моисеев, Игорь Александрович, балетмейстер.

За симфонию-фантазию «Мастер и Маргарита», Концерт для фортепиано с оркестром
 Петров, Андрей Павлович, композитор.

За создание и исполнение на юбилейном музыкальном фестивале «Альфред Шнитке фестиваль» (1994 год, Москва) Третьей и Четвертой симфоний, Концерта для альта с оркестром, Концерта N 2 для виолончели с оркестром, Кончерто гроссо № 5, трёх духовных хоров («Богородице Дево радуйся», «Иисусе Христе», «Отче наш»), кантаты «История доктора Иоганна Фауста»
 Шнитке, Альфред Гарриевич, композитор,
 Башмет, Юрий Абрамович, альтист,
 Кремер, Гидон Маркусович, скрипач,
 Ростропович, Мстислав Леопольдович, виолончелист,
 Зива, Владимир Петрович, дирижер,
 Плетнёв, Михаил Васильевич, дирижер,
 Полянский, Валерий Кузьмич, дирижер,
 Рождественский, Геннадий Николаевич, дирижер.

В области театрального искусства 
За спектакли по произведениям русской классики: «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова, «Месяц в деревне» по пьесе И. С. Тургенева, «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя, «Таланты и поклонники» по пьесе А. Н. Островского
 Арцибашев, Сергей Николаевич, художественный руководитель Российского государственного «Театра на Покровке».

За выдающееся исполнение ролей классического репертуара: царя Бориса в спектакле Государственного академического Малого театра России «Царь Борис» по одноимённой трагедии А. К. Толстого; Брюно в спектакле театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина «Великолепный рогоносец» по пьесе Ф. Кроммелинка; леди Макбет в спектакле Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова «Макбет» по одноимённой трагедии У. Шекспира; Софьи в спектакле Московского театра-студии под руководством О. Табакова «Последние» по пьесе М. Горького
 Бочкарёв, Василий Иванович, артист,
 Райкин, Константин Аркадьевич, артист,
 Фрейндлих, Алиса Бруновна, артистка,
 Яковлева, Ольга Михайловна, артистка.

За спектакль Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури «Бибинур, ах, Бибинур» по пьесе Ф. М. Булякова
 Исрафилов, Рифкат Вакилович, режиссёр-постановщик.
 Еникеев, Тан Гумерович, художник-постановщик.
 Буляков, Флорид Минимуллинович, автор пьесы.
 Ханов, Олег Закирович, исполнитель главной роли.

В области эстрадного и циркового искусства 
За цирковой конный аттракцион «Горская легенда»
 Нугзаров, Тамерлан Темирсолтанович, руководитель аттракциона.

За концертные программы последних лет
 Хазанов, Геннадий Викторович, артист-сатирик.

В области просветительской деятельности 

За Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (1981—1995 годы)
 Антонова, Ирина Александровна, искусствовед,
 Рихтер, Святослав Теофилович, пианист.

За трилогию «Вожди»: «Сталин», «Троцкий», «Ленин»
 Волкогонов, Дмитрий Антонович, прозаик (посмертно).

За циклы телевизионных передач об отечественной культуре и истории
 Панченко, Александр Михайлович, автор и ведущий телевизионных программ.

Лауреаты в области науки и техники 

За разработку и внедрение в практику патогенетически обоснованных методов диагностики, прогноза и лечения черепно-мозговой травмы и её последствий
 Коновалов, Александр Николаевич, академик Российской академии медицинских наук, директор Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, руководитель работы.
 Доброхотова, Тамара Амплиевна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник.
 Корниенко, Валерий Николаевич, доктор медицинских наук, руководитель отдела.
 Лихтерман, Леонид Болеславович, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник.
 Потапов, Александр Александрович, доктор медицинских наук, заместитель директора.
 Промыслов, Мордко Шулимович, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, — работник того же института;
 Лебедев, Вячеслав Васильевич, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского;
 Фраерман, Александр Петрович, доктор медицинских наук, руководитель отдела Нижегородского государственного научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

За открытие, экспериментальное и теоретическое исследование нового класса фоточувствительных полупроводниковых материалов
 Акимов, Борис Александрович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 Брандт, Николай Борисович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой.
 Скипетров, Евгений Павлович, доктор физико-математических наук, доцент.
 Хохлов, Дмитрий Ремович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же университета;
 Волков, Борис Андреевич, доктор физико-математических наук, заведующий сектором Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук;
 Неизвестный, Игорь Георгиевич, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора, заведующий отделом Института физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук.
 Шумский, Владимир Николаевич, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией того же института;
 Немов, Сергей Александрович, доктор физико-математических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного технического университета.

За монографию «Введение в квантовую теорию калибровочных полей»
 Славнов, Андрей Алексеевич, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом Математического института имени В. А. Стеклова Российской академии наук.
 Фаддеев, Людвиг Дмитриевич, академик, заместитель директора по Санкт-Петербургскому отделению того же института

За создание и освоение новых широкоадаптивных и высококачественных сортов овса
 Лызлов, Евгений Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института сельского хозяйства центральных районов Нечернозёмной зоны Российской академии сельскохозяйственных наук, руководитель работы.
 Магуров, Пётр Филиппович, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией.
 Неттевич, Энгель Данилович, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник, — работник того же института;
 Глотова, Валентина Николаевна, старший научный сотрудник Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Потушанская, Маргарита Ивановна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник.
 Столетова, Зинаида Кирилловна, старший научный сотрудник, — работник того же института;
 Ушаков, Геннадий Иннокентьевич, старший научный сотрудник Нарымской государственной селекционной станции;
 Зиганшин, Альварес Абдуллович, кандидат сельскохозяйственных наук, начальник инспектуры Всероссийской государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Республике Татарстан.

За цикл работ «Физико-химическая механика мерзлых пород и технические аспекты гляциологии»
 Савельев, Борис Александрович, доктор геолого-минералогических наук (посмертно).

За разработку квантовохимических и радиоспектроскопических методов в химии твёрдого тела
 Губанов, Владимир Александрович, доктор химических наук, главный научный сотрудник Института химии твёрдого тела Уральского отделения Российской академии наук.
 Жуков, Владлен Петрович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.
 Ивановский, Александр Леонидович, доктор химических наук, учёный секретаь.
 Лихтенштейн, Александр Иосифович, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник.
 Плетнев, Рафаэль Николаевич, доктор химических наук, главный научный сотрудник.
 Швейкин, Геннадий Петрович, академик, директор, — работник того же института;
 Габуда, Святослав Петрович, доктор физико-математических наук, директор Государственного научно-производственного центра «Росцеотехнология».
 Мороз, Николай Клавдиевич, кандидат физико-математических наук, заведующий отделом того же центра.

За цикл работ «Теория и принципы построения систем идентификации и управления динамическими объектами в условиях неопределённости»
 Макаров, Игорь Михайлович, академик, заведующий кафедрой Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики, руководитель работы.
 Лохин, Валерий Михайлович, доктор технических наук, профессор той же кафедры;
 Карабутов, Николай Николаевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой Московской государственной академии водного транспорта;
 Салыгин, Валерий Иванович, член-корреспондент Российской академии наук, генеральный директор межотраслевого научно-технологического центра «Наука»;
 Славинский, Зиновий Михалевич, доктор технических наук, начальник лаборатории управления Горьковской железной дороги.

За создание пассажирского тепловоза ТЭП 80 — базовой конструкции для скоростных локомотивов
 Хлебников, Юрий Васильевич, кандидат технических наук, бывший главный конструктор по локомотивостроению акционерного общества "Государственное производственное объединение «Коломенский завод», руководитель работы.
 Артёмов, Пётр Петрович, начальник бюро.
 Морошкин, Борис Николаевич, кандидат технических наук, заместитель главного конструктора по локомотивостроению.
 Нефедов, Вячеслав Алексеевич, заместитель главного инженера по тепловозостроению.
 Подопросветов, Анатолий Васильевич, главный конструктор по локомотивостроению.
 Рязанкин, Владимир Петрович, начальник сектора, — работник того же акционерного общества;
 Кабаков, Александр Вениаминович, начальник отдела Министерства путей сообщения Российской Федерации.
 Колесин, Юрий Владимирович, кандидат технических наук (посмертно).

За сохранение и рациональное использование генетических ресурсов кур
 Горбачева, Нина Степановна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства.
 Злочевская, Клавдия Васильевна, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель селекционного центра.
 Севастьянова, Антонина Алексеевна, научный сотрудник.
 Силин, Эрнест Константинович, кандидат биологических наук, бывший ведущий научный сотрудник.
 Фисинин, Владимир Иванович, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, директор.
 Фузеева, Надежда Серафимовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, — работник того же института;
 Гальперн, Ирина Леоновна, доктор сельскохозяйственных наук, заведующая отделом Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Паронян, Иван Амаякович, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией того же института.

За научное обоснование и открытие крупной сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности на шельфе Западной Арктики
 Борисов, Анатолий Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук, начальник экспедиции Государственного предприятия — компании «Арктикморнефтегазразведка».
 Фёдоровский, Юрий Флорович, главный геолог того же предприятия;
 Грамберг, Игорь Сергеевич, академик, директор Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана;
 Долгунов, Константин Александрович, управляющий трестом «Севморнефтегеофизика»;
 Маловицкий, Янкиф Панхусович, доктор геолого-минералогических наук, главный геолог производственного объединения «Союзморгео»;
 Заливчий, Олег Афанасьевич, старший инженер совместного предприятия «Вьетсовпетро»;
 Решетняк, Евгений Михайлович, начальник управления акционерного общества «Нефтяная компания «Лукойл»;
 Шеремета, Остап Остапович, советник Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.

За создание автоматизированного промышленного производства тепловыделяющих элементов для ядерных энергетических реакторов
 Быстровзоров, Сергей Владимирович, начальник лаборатории акционерного общества «Машиностроительный завод».
 Бычков, Александр Александрович, начальник цеха.
 Межуев, Валерий Алексеевич, генеральный директор.
 Потоскаев, Геннадий Григорьевич, заместитель генерального директора.
 Тимофеев, Виктор Владимирович, начальник отдела.
 Чуканцев, Юрий Васильевич, начальник лаборатории, — работник того же акционерного общества;
 Ошканов, Николай Николаевич, главный инженер Белоярской атомной электростанции имени И. В. Курчатова;
 Коростин, Олег Степанович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.

За цикл работ «Тектоническая расслоенность литосферы и региональные геологические исследования»
 Книппер, Андрей Львович, академик, заведующий лабораторией Геологического института Российской академии наук.
 Перфильев, Андрей Степанович, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник.
 Пущаровский, Юрий Михайлович, академик, советник Российской академии наук.
 Руженцев, Сергей Васильевич, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник.
 Соколов, Сергей Дмитриевич, доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией.
 Трифонов, Владимир Георгиевич, доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией, — работник того же института;
 Макаров, Владимир Иванович, доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией Инженерно-геологического и геоэкологического научного центра Российской академии наук;
 Пейве, Александр Вольдемарович, академик (посмертно).

За «Лингвистический энциклопедический словарь»
 Арутюнова, Нина Давидовна, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук.
 Виноградов, Виктор Алексеевич, доктор филологических наук, заведующий отделом.
 Климов, Георгий Андреевич, доктор филологических наук, заведующий отделом.
 Солнцев, Вадим Михайлович, член-корреспондент Российской академии наук, директор.
 Степанов, Юрий Сергеевич, академик, заведующий отделом.
 Ярцева, Виктория Николаевна, член-корреспондент Российской академии наук, советник Российской академии наук, — работник того же института;
 Нерознак, Владимир Петрович, доктор филологических наук, директор Института языков народов России;
 Сазонова, Инна Кузьминична, кандидат филологических наук, ведущий научный редактор Государственного научного издательства «Большая Российская энциклопедия».

За создание и промышленное освоение ресурсосберегающей технологии конвертерного передела низкомарганцовистого чугуна
 Демидов, Константин Николаевич, кандидат технических наук, заведующий лабораторией акционерного общества "Научно-экспериментальное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт чёрных металлов».
 Смирнов, Леонид Андреевич, член-корреспондент Российской академии наук, генеральный директор того же акционерного общества;
 Глазов, Александр Никитович, кандидат технических наук, бывший главный инженер Всесоюзного производственного объединения «Союзметаллургпром»;
 Югов, Пётр Иванович, доктор технических наук, заведующий лабораторией Института новой металлургической технологии Центрального научно-исследовательского института чёрной металлургии имени И. П. Бардина;
 Айзатулов, Рафик Сабирович, доктор технических наук, главный инженер акционерного общества «Западно-Сибирский металлургический комбинат»;
 Носов, Сергей Константинович, главный инженер металлургического комплекса акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;
 Липухин, Юрий Викторович, кандидат технических наук, генеральный директор акционерного общества «Северсталь».
 Клочай, Виктор Владимирович, начальник конвертерного производства того же акционерного общества.

За цикл работ «Создание самофокусирующих градиентных световодов для передачи больших потоков информации»
 Микаэлян, Андрей Леонович, академик, директор Института оптико-нейронных технологий Российской академии наук.

За создание конструкции, организацию выпуска и внедрение в сельскохозяйственное производство самоходных зерноуборочных комбайнов «Дон-1500»
 Песков, Юрий Александрович, кандидат технических наук, генеральный директор акционерного общества «Ростсельмаш».
 Мещеряков, Иван Киреевич, кандидат технических наук, начальник конструкторского бюро.
 Полянский, Владимир Алексеевич, заместитель технического директора.
 Распопов, Александр Романович, заместитель начальника конструкторского бюро.
 Ященко, Евгений Матвеевич, заведующий отделом, — работник того же акционерного общества;
 Герасименко, Александр Ильич, генеральный директор акционерного общества «Таганрогский комбайновый завод»;
 Нагичев, Василий Васильевич, кандидат технических наук, заместитель директора Кубанского научно-исследовательского института по испытанию тракторов и сельскохозяйственных машин;
 Жалнин, Эдуард Викторович, доктор технических наук, заведующий отделом Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук.

За цикл работ «Эволюция осадочной оболочки Земли (палеогеография, литология, геохимия, тектоника)»
 Балуховский, Александр Николаевич, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук.
 Ронов, Александр Борисович, академик, советник Российской академии наук;
 Хаин, Виктор Ефимович, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Института литосферы Российской академии наук;
 Сеславинский, Кирилл Борисович, доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук;
 Божко, Николай Андреевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

За цикл работ «Построение динамики звёздных систем»
 Амбарцумян, Виктор Амазаспович, академик, почётный директор Бюроканской астрофизической обсерватории.

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 1996 года № 968 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1995 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 27 мая 1996 года № 779 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1995 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 20 июня 1995 года № 604 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 1995 года в области науки и техники»

1995 год в России